Цефала́спис (, от  — голова и  — щит) — род вымерших морских бесчелюстных из семейства Cephalaspidae отряда цефаласпидообразных или костнощитковых (Cephalaspidiformes). Жили в верхнем силуре — среднем девоне (лудлов — живет,  назад) в водах Лавруссии (современные Северная Америка и северо-западная Европа).

Классификация 
Цефаласпис — один из первых открытых представителей остракодерм (парафилетической группы животных, к которой относились практически все вымершие бесчелюстные). Этот род описал Луи Агассис в 1835 году, отнеся к нему 4 вида. Два из них позже оказались представителями разнощитковых, третий — идентичным по крайней мере одному из первых двух, a четвёртый, Cephalaspis lyelli, и сейчас служит типовым видом рода.

Первые исследователи считали цефаласписа, как и других известных тогда остракодерм, костной рыбой. К бесчелюстным их отнёс в 1889 году Эдвард Коп, хотя окончательно отсутствие у цефаласписа челюстей доказал Эрик Стеншё только в 1920-х годах.

Со времён Агассиса к этому роду относили очень много видов (зачастую плохо изученных), которые напоминали C. lyelli формой головного щита (состоянием на 2004 год известно 125 видов, когда-либо побывавших в этом роде). Частично эта ситуация объясняется недостаточно подробным описанием типового экземпляра. Впоследствии большинство этих видов отнесли к другим родам, а многие — и к другим семействам. В одной из последних систем род Cephalaspis включает 4 вида (C. lyelli, C. cradleyensis, C. producta и C. sollasi), и не исключается, что более детальные исследования ограничат его объём типовым видом.

Описание 
Характерные признаки рода — довольно длинная преорбитальная часть головного щита, параболическая форма края этого щита и узкое срединное поле мелких костных пластинок на нём.

Цефаласпис считается относительно продвинутым родом цефаласпидообразных. Животные этого рода достигали 60 см в длину и спереди были покрыты массивным панцирем, который служил им защитой от хищников, но заметно снижал подвижность. Зато у них была хорошо развита мускулатура задней (гибкой) части тела и, в отличие от большинства остракодерм, грудные плавники. Поэтому подвижность и манёвренность цефаласписа считается относительно большой, хотя, как и у всех остракодерм, его приспособления к плаванию были намного менее эффективны, чем у рыб и его образ жизни был, по-видимому, в основном придонным.

Для цефаласписа и других сходных с ним костнощитковых предполагается способность к довольно продолжительному планированию в воде. Это позволяла его уплощённая брюшная поверхность, дополнительно увеличенная за счёт «рогов» (выростов по бокам головы, направленных назад). «Рога», кроме того, выполняли роль стабилизаторов во время плавания.

Цефаласписы были лишены челюстей и, вероятно, питались донным детритом на коралловых рифах. В свою очередь, служили пищей крупным хищникам, таким как ракоскорпионы и панцирные рыбы.

В массовой культуре 
Цефаласпис фигурирует в сериале ВВС «Прогулки с монстрами», где эти животные подобно ныне живущему бесчелюстному — миноге путешествуют в верховья рек чтобы отложить икру. В действительности же, такое поведение не было характерно для цефаласписов, так как их остатки были найдены лишь в морских и солоноватоводных отложениях.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Непарноноздрёвые
Бесчелюстные силурийского периода
Бесчелюстные девонского периода